Originele titel van De erfpachters, een roman van John Grisham
 A Painted House (film), een film gebaseerd op bovenstaande roman